Knochen bezeichnet:
 Knochen, ein Organ des Skeletts der Wirbeltiere

 Knochengewebe, das stabile Gewebe des Knochens
 Knochen (Lebensmittel), Knochen als Lebensmittel
 eine Varietät des Bernsteins, siehe Bernstein#Bernsteinvarietäten
 Knochen (Werkzeug), kleines Werkzeug (v. a. beim Zweirad)
 Knochengeld, Kunstwährung in Berlin im Jahr 1993
 fachspr. Telefonhörer wegen der typischen Form, insbesondere der Prüfhandapparat für Entstörer
Familiennamen:
 Helmut Knochen (1910–2003), SS-Standartenführer in Paris, Kriegsverbrecher
Geografisches:
 Hoher Knochen, Bergrücken und Weiler in Nordrhein-Westfalen
 Knochen (Raschau-Markersbach), Berg zwischen Raschau-Markersbach und Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge
 Lauterbacher Knochen, Berg bei Lauterbach im Erzgebirge

Siehe auch:
 Bein (Werkstoff)
 Bones
 Knoche
 Knoch
 Knochensteine
 Keltische Knochen